Манкиев — фамилия. Известные носители:

 Манкиев, Алексей Ильич (также Манкеев; ум. 1723) — русский дипломат, историк.
 Манкиев, Бекхан Юнузович (род. 1986) — российский борец греко-римского стиля, брат Назира Манкиева.
 Манкиев, Назир Юнузович (род. 1985) — российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2008 года.